Rural Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rural Township (Rock Island County, Illinois)
 Rural Township (Shelby County, Illinois)
 Rural Township (Kansas)